Borna (stad), een stad in Saksen, Duitsland
 Borna (hertog), hertog van Dalmatië (810-821)
 bornavirus, een RNA-virus